Buffonellodes är ett släkte av mossdjur. Buffonellodes ingår i familjen Buffonellodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Buffonellodes